Vegeu també: Cerc, Busca

Informàtica i matemàtica

 Motor de cerca, sistema informàtic que indexa arxius emmagatzemats en servidors web gràcies al seu «spider» (o aranya web)
Cercador visual, motor de cerca dissenyat per cercar informació a internet a través de l'entrada d'una imatge o un motor de cerca amb un desplegament visual dels resultats de cerca
Cercador de veu, motor de cerca, que a través de la veu, permet trobar informació emmagatzemada a la xarxa. Aquest mètode de cerca ha estat dissenyat per Google
Cercador d'escriptori, eina informàtica que busca documents dins d'un ordinador personal
Cercadors de vídeos, programes informàtics dissenyats per trobar vídeos emmagatzemats en dispositius digitals
 Cerca multimèdia, permet cercar continguts en diferents formats d'arxius que inclouen text, àudio, imatge, vídeo o altres continguts multimèdia
Metadades, són la via per a comunicar informació sobre un document o sobre els recursos que directament es relacionen amb la seva accessibilitat
Cerca mitjançant exemple, llengua de consulta de bases de dades relacionats similar al llenguatge de consulta estructurat (SQL)
 Algorisme de cerca, algorisme dissenyat per localitzar un element concret dins d'alguna estructura de dades
Cerca binària, algoritme dissenyat per buscar un element en un conjunt ordenat
 Cerca en amplada, algoritme per recórrer o buscar elements en un graf (usat freqüentment sobre arbres informàtics)
 Cerca en profunditat, algoritme que permet recórrer tots els nodes d'un graf o arbre informàtic de manera ordenada, però no uniforme
 Cerca en profunditat limitada
 Cerca en profunditat iterativa
 Cerca de cost uniforme
 Cerca tabú, mètode d'optimització matemàtica, pertanyent a la classe de tècniques de recerca local
 Cerca de força bruta, tècnica que consisteix a enumerar sistemàticament tots els possibles candidats per a la solució d'un problema, per tal de revisar si aquest candidat satisfà la solució a aquest
 Cerca de respostes, tipus de recuperació de la informació
 Cerca social, eina de cerca i recuperació de continguts generats pels usuaris, com notícies, vídeos i imatges relacionades amb xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram i Flickr
 Cerca d'informació col·laborativa, camp d'investigació que realitza estudis de les situacions, les motivacions i els mètodes en persones que treballen en grups de col·laboració per a projectes que impliquen cerca d'informació
 Cerca multimodal, tipus de cerca que utilitza més d'un mètode per a obtenir resultats rellevants, pot utilitzar qualsevol tipus de cerca, cerca per paraula clau, cerca per concepte, ...
 Optimització per a motors de cerca o SEO, procés que té per objectiu augmentar la visibilitat d'un lloc web als motors de cerca, incrementant-ne la posició a la pàgina de resultats

Animals

 Cercavores, petit moixó d'hàbits terrestres i força representatiu a les muntanyes dels Països Catalans
Cercavores siberià, moixó de la família dels prunèl·lids (Prunellidae) que cria al nord de Sibèria, a les dues bandes dels Urals, cap a l'est fins a l'extrem nord oriental d'Àsia
Cercavores de l'Himàlaia, ocell passeriforme de la família dels prunèl·lids emparentat amb el cercavores
 Cercatetus, gènere de pòssums molt petits coneguts com a pòssums pigmeus
Cercartetus concinnus o Pòssum pigmeu occidental, petit marsupial originari d'Austràlia
Cercartetus caudatus o Pòssum pigmeu cuallarg, marsupial diprotodont que viu a les jungles del nord d'Austràlia, Indonèsia i Nova Guinea
Cercartetus nanus o Pòssum pigmeu oriental, marsupial diprotodont del sud-est d'Austràlia
Cercartetus lepidus o Pòssum pigmeu petit, pòssum més petit d'Austràlia
 Cercamoní, subfamília de la família Notharctidae de primats extints
 Cerc, apèndix parell localitzat a l'extremitat de l'abdomen de molts artròpodes 

Literatura

 Cercamon, trobador occità
 Búsqueda (revista) (1972), setmanari d'actualitat uruguaià

Cercaviles

 Cercavila, acte que té lloc pels carrers, gairebé sempre de caràcter festiu
 Cercavila de l'Imaginari de Vilanova i la Geltrú, cercavila popular infantil que se celebra en el marc de la Festa Major de les Neus de Vilanova i la Geltrú el dia 6 d'agost

Llocs

 Cerc (Alàs i Cerc), població del municipi d'Alàs i Cerc de la comarca de l'Alt Urgell

 Cercado, província situada a l'oest de Bolívia en el Departament d'Oruro

Altres

 Cerca d'errors, passatemps gràfic que consisteix a buscar les diferències que hi ha entre dos gràfics, dibuixos o fotografies, aparentment iguals
 SETI, Recerca d'Intel·ligència Extraterrestre, projectes que tracten de trobar vida extraterrestre intel·ligent
 Recerca i rescat, operació portada a terme pels serveis d'emergència
 Cartell de crida i cerca, cartell publicat per a donar a conèixer un criminal cercat per les autoritats